Джейсон Грей-Стэнфорд (, род. 19 мая 1970, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, наиболее известный по роли лейтенанта Рэнди Дишера в сериале «Детектив Монк».

Биография 
Джейсон Грей-Стэнфорд родился в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

В начале своей карьеры Грей-Стэнфорд занимался дубляжом аниме на английский язык. В 2002— 2009 годах он играл одну из главных ролей в сериале «Детектив Монк». Также он снимался в таких фильмах, как «Тайна Аляски», «Игры разума», «Флаги наших отцов». и других

Избранная фильмография

Ссылки 

Выпускники Университета Британской Колумбии